The Crew pode ser:

A alcunha para um franchise de  MLS, Columbus Crew
The Crew,  um filme de 2000
The Crew (banda desenhada), uma banda desenhada da Marvel
The Crew (jogo electrónico), um jogo de corridas da Ubisoft

Desambiguação